Phường 17 (Bình Thạnh)
Phường 17 (Phú Nhuận)
Phường 17 (Gò Vấp)